fehér elefánt minden olyan tulajdon, aminek a fenntartása több költséggel jár, mint amekkora a haszna, értéke
 Fehér elefánt, egy ritka albínó elefántfajta (nem külön faj)
 "Fehér elefánt", a Mercedes-Benz SSK versenyautó  beceneve
Filmek
 A fehér elefánt, 1998-ban bemutatott olasz–német–francia kalandfilm
 Fehér elefánt, 2011-es amerikai  akció-thriller, Pratja Pinkeo rendezésében

Hasonló alakúak
 Fehér Elephánt, kulturális ajánló internetes portál